Heeswijk bezeichnet:

 Heeswijk (Ort), einen Ort in der niederländischen Gemeinde Bernheze
 Schloss Heeswijk, ein Schloss in Heeswijk
 Max van Heeswijk, einen niederländischen Radrennfahrer